El término Clementina  puede referirse a:
Clementina, una fruta cítrica.
Clementina, la chica de Naranjito.
Clementina, municipio del estado brasileño de São Paulo.
Clementina, la primera computadora Argentina.
Clementina, asteroide del cinturón de asteroides.
El nombre común de la planta Geranium molle.
Clementina, nombre propio